Хо́се Па́рра Марти́нес (; 28 августа 1925, Бланес — 29 февраля 2016, Тарраса) — испанский футболист, полузащитник. Участник чемпионата мира по футболу 1950 года в составе сборной Испании, где занял четвёртое место. Наиболее известен по выступлениям за «Эспаньол».

Итого: 7 матчей / 0 голов; 2 победы, 3 ничьих, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.bdfutbol.com 
 Информация на сайте «Эспаньола» 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero
 Матчи и голы за сборную на сайте European Football 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Эспаньол»